Игры в Группе А на чемпионате мира 2002 года проходили с 31 мая по 11 июня 2002 года. Группа состояла из сборных Франции — действующего на тот момент чемпиона мира, Дании, Уругвая и Сенегала.

Время указано местное (UTC+9).

Франция — Сенегал

Уругвай — Дания

Дания — Сенегал

Франция — Уругвай

Дания — Франция

Сенегал — Уругвай

Ссылки 
 Результаты

Г